Конвой №4022 (за іншими даними – 4032) – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у жовтні – листопаді 1943-го. 

Вихідним пунктом конвою був атол Трук у у центральній частині Каролінських островів, де ще до війни створили потужну базу японського ВМФ, з якої до лютого 1944-го провадились операції у цілому ряді архіпелагів. Пунктом призначення став розташований у Токійській затоці порт Йокосука, що під час війни був обраний як базовий для логістики Трука. 

До конвою увійшли транспорти «Шоєй-Мару» (Shoie Maru), «Хійосі-Мару» (Hiyoshi Maru) та «Ямакуні-Мару», тоді як ескорт забезпечував торпедний човен «Оторі».

Загін вийшов у море 22 жовтня 1943-го, а 25 жовтня під час проходження повз північні Маріанські острова «Хійосі-Мару» відокремився від конвою та попрямував на Сайпан (прибуде до Йокосуки пізніше з конвоєм №4102).

Маршрут конвою №4022 пролягав через кілька традиційних районів патрулювання американських підводних човнів, які зазвичай діяли підходах до Труку, біля Маріанських островів, островів Огасавара та поблизу східного узбережжя Японського архіпелагу. Втім, 1 листопада 1943-го загін без інцидентів досягнув Йокосуки.

Примітки 

4022